Bonvin ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Bonvin (* 1957), Schweizer Autorin
 Christophe Bonvin (* 1965), Schweizer Fußballspieler
 François Bonvin (1817–1887), französischer Künstler
 Julien Bonvin (* 1999), Schweizer Hürdenläufer
 Laurence Bonvin (* 1967), schweizerische Künstlerin, Fotografin, Filmregisseurin und Hochschullehrerin
 Ludwig Bonvin (1850–1939), schweizerisch-amerikanischer Kirchenmusiker, Komponist, Musikwissenschaftler und Musikpädagoge 
 Roger Bonvin (1907–1982), Schweizer Politiker (CVP)
 Simone Guhl-Bonvin (1926–2013), Schweizer Malerin und Lithografin

Bonvin ist
 der Name eines Schweizer Gipfels, siehe Mont Bonvin